Nizip (district), district in de Turkse provincie Gaziantep
 Nizip (stad), hoofdstad van dit district